Alfa Romeo Giulietta – primo modello, costruito dal 1955 al 1965
 Alfa Romeo Giulietta Sprint – derivata
 Alfa Romeo Giulietta Spider – derivata
 Alfa Romeo Giulietta SZ – derivata
 Alfa Romeo Giulietta – modello prodotto dal 1977 al 1985
 Alfa Romeo Giulietta – modello prodotto dal 2010 al 2020